

Persone
 Claude Demetrius – compositore e paroliere statunitense
 Lloyd Demetrius – matematico statunitense
 Lucia Demetrius – scrittrice, poeta, drammaturga e traduttrice rumena
 Vasile Demetrius – scrittore, poeta e traduttore rumeno

Altro
 Demetrius – variante del nome proprio di persona Demetrio
 Demetrius – dramma teatrale di Friedrich Schiller